Villain ou Le Villain désigne :

Patronyme

Villain 
 Jean Louis Henri Villain (1819-1886), notaire, industriel et député français ;
 Eugène Villain (1821-1897), peintre français ;

 Isaac Villain (1830-1907), homme politique français ;
 Henri Villain (1878-1938), peintre français ;
 Raoul Villain (1885-1936), assassin de Jean Jaurès ;
 Jean Villain-Marais (1913-1998) acteur français ;
 Jacques Villain (physicien) (1934-2022), physicien français, membre de l'Académie des sciences ;
 Jacques Villain (ingénieur) (1947-2016), ingénieur français, historien spécialiste de l'histoire de la conquête de l'Espace ;
 Jean-Paul Villain (1946-), athlète français ;
 Jean-Claude Villain (1947-), écrivain, poète, essayiste, dramaturge, critique français ;
 François-Xavier Villain (1950-), homme politique français ;
 Cyril Villain (1978-), joueur et entraîneur français de rugby à XV.
 William Z. Villain, chanteur américain de folk et de blues.

Le Villain 
 François Le Villain (vers 1790 - ?), imprimeur lithographe très actif sur Paris dans les années 1820-1830 ;
 Ernest-Auguste Le Villain (1845-1916), peintre paysagiste français.

Titres 

 Villain (Yi guan qin shou), film hongkongais réalisé par Li Tie en 1948 ;
 Villain est le titre original du film britannique Salaud, réalisé par Michael Tuchner en 1971 ;
 Villain, film indien réalisé par K.S.Ravikumar en 2003 ;
 The Villain, film américain réalisé par Arvid E. Gillstrom en 1917 ;
 The Villain, film américain réalisé par Hal Needham en 1979 ;
 Villain,  film japonais de Lee Sang-il (2010).

En anglais 
 Villain, anglicisme désignant le méchant dans les comics et la culture populaire américaine (voir aussi l'article Super-vilain).